Grigsby peut faire référence à : 
 Elisenda Grigsby, mathématicienne américaine.
 Gary Grigsby (né en 2000), concepteur programmeur de jeu vidéo américain.
 Michael Grigsby (1936-2013), réalisateur britannique de films documentaires.
 Wayne Grigsby (né en 1953), producteur et scénariste canadien.
 Will Grigsby (né en 1970), boxeur américain.

  (1928–2003), joueur et entraîneur de basket-ball américain.
  (né en 1980), joueur américain de football américain.
  (1922–2011), commentateur sportif américain.
  (né en 1981), joueur américain de football américain.